

Старомусино — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Старомусино — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Старомусино — село, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Мусино